Le terme de porche peut désigner :
 un porche en architecture, qui est une pièce ou galerie se trouvant devant l'entrée d'un édifice, un petit préau ; 
 un porche préhistorique, qui est un abri sous roche ;
 l'entrée plus ou moins monumentale d'une grotte au pied d'une falaise.

Homophones 
 Porsche (qui s'orthographie avec un s), constructeur automobile allemand, spécialisé dans le sport et le luxe.
 Frithjof Elmo Porsch, écrivain allemand.